Игруно́в — русская фамилия.

Известные носители:

 Игрунов, Вячеслав Владимирович (род. 1948) — российский политик, бывший советский диссидент.
 Игрунов, Николай Стефанович (1932—2016) — советский журналист и партийный деятель.